Francesc Sanahuja i Padreny (Sarral, 1837-el Masnou 1897), notari català
 Francesc Sanahuja i Toledano (L'Hospitalet de Llobregat, 1953), excursionista i dirigent esportiu català